Esistono più comuni francesi con questo nome

Saint-Arnoult – Calvados
Saint-Arnoult – Loir-et-Cher
Saint-Arnoult – Oise
Saint-Arnoult – Senna Marittima